Vitkauskaitė ist der Familienname folgender Personen:

 Justina Vitkauskaitė Bernard (* 1978), litauische Politikerin (Darbo Partija)
 Vytenė Vitkauskaitė (* 1993), litauische Volleyball- und Beachvolleyballspielerin